Die Thayer Tutt Trophy 1980 war die erste Austragung dieses Eishockey-Wettbewerbs. Teilnahmeberechtigt waren diejenigen Mitglieder der Internationalen Eishockey-Föderation, die sich nicht für die Olympischen Winterspiele 1980 qualifiziert beziehungsweise auf die Teilnahme verzichtet (DDR und Schweiz) hatten.

Das Turnier wurde vom 8. bis 16. März 1980 in Ljubljana, Sozialistische Föderative Republik Jugoslawien ausgetragen. Die Vergabe erfolgte anlässlich der Feierlichkeiten zu 50 Jahren Eishockey in Jugoslawien. Das Turnier wurde jedoch dadurch überschattet, dass der jugoslawische Staatschef Josip Broz Tito im Sterben lag.

Modus 
Die zehn Teilnehmer spielten in zwei Gruppen eine Vorrunde (jeder gegen jeden). Die beiden Erstplatzierten qualifizierten sich für die Endrunde. Diese wurde ebenfalls in Gruppenform ausgespielt, wobei das Ergebnis des Vorrundenspiels der beiden Erstplatzierten mit übernommen wird.
Die Mannschaften auf den Plätzen 3 und 4 spielten im gleichen Modus eine Platzierungsrunde.

Vorrunde

Gruppe A 

Abkürzungen: Pl. = Platz, Sp = Spiele, S = Siege, U = Unentschieden, N = Niederlagen
Erläuterungen: ,

Gruppe B 

Abkürzungen: Pl. = Platz, Sp = Spiele, S = Siege, U = Unentschieden, N = Niederlagen
Erläuterungen: ,

Endrunde 

Abkürzungen: Pl. = Platz, Sp = Spiele, S = Siege, U = Unentschieden, N = Niederlagen

Platzierungsrunde 

Abkürzungen: Pl. = Platz, Sp = Spiele, S = Siege, U = Unentschieden, N = Niederlagen

Abschlussplatzierungen

Topscorer

Auszeichnungen 
All-Star-Team

Einzelnachweise

Literatur 
 

1980
Eishockeyveranstaltung 1980
Eishockeyturnier in Jugoslawien
Eishockeywettbewerb in Ljubljana